Scharm-El-Scheich-Gipfel steht für:
 Scharm-El-Scheich-Gipfel (2010)
 Scharm-El-Scheich-Gipfel (2019)